ISO kratica za jezik maindo
 Cwb (klima), vrsta tople klime sa suhim razdobljem (sinijske klime), po Köppenovoj klasifikaciji klime
 cWb, stoti dio vebera, mjerne jedinice magnetskog toka
 CWB, IATA-ina oznaka za zračnu luku Curitiba
 cwb (vinarnice), "croatian wine bottle", hrvatska oznaka za vino